Andrea II di Napoli (... – 840) – duca di Napoli dall'834 all'840
 Andrea II d'Ungheria (1175-1235) – re d'Ungheria dal 1205 fino al 1235
 Andrea II di Vladimir (1222-1264) – Gran Principe di Vladimir dal 1249 al 1252